Le quartier du Centre-ville de Strasbourg est le cœur historique et géographique de la ville de Strasbourg.

Il est situé sur la Grande Île.

Galerie

Voir aussi

Liens externes 
  Page de présentation sur le site strasbourg.eu

Strasbourg

Quartier de Strasbourg